A Taxa de natimortalidade é uma taxa de mortalidade e um dado demográfico que descreve o número de nascidos mortos.

O coeficiente é obtido pela divisão do número de nascidos mortos com o número de nascidos, vivos e mortos, numa coletividade e período. Outros indicadores sociais, como a taxa de mortalidade infantil, são mais significativos, pois têm forte correlação com as condições de vida em geral.

Ver também 
 Taxa de mortalidade neonatal
 Taxa de mortalidade materna

População
Epidemiologia
Demografia
Estatística
Saúde